Duca est le titre de duché en italien.

Patronyme 

 La Famille Duca, important lignage noble d'origine grecque, établi en Valachie et qui prétend descendre des Doukas de Byzance. D'où
Constantin Duca
Gheorghe II Duca
Cino Del Duca
Joseph-Marie Lo Duca

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme